

Anno 
 783 o 783 a.C.

Codici 
 783 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rixeyville, nella Contea di Culpeper, della Virginia

Matematica 
783 – numero